Алекса́ндр Никола́евич Заха́ров:
 Захаров, Александр Николаевич (род. 1934) — советский и российский кинорежиссёр, художник, сценарист.
 Захаров, Александр Николаевич (1949—2019) — советский и российский автомобильный дизайнер, художник-график, иллюстратор, организатор автоспорта.